Igor Władimirowicz Kriuczkow, ros. Игорь Владимирович Крючков (ur. 28 maja 1981) – rosyjski kulturysta.

Życiorys 
Jego miastem rodzinnym jest Saratów. Ma młodszego o rok brata Jurija, także zajmującego się kulturystyką. Ukończył saratowskie liceum nr 38. Absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. Nikołaja Wawiłowa w Saratowie.

W 2005 roku startował w Mistrzostwach Rosji w kulturystyce federacji ФБФР. W kategorii wagowej mężczyzn do 95 kg zajął dwunaste miejsce. Dwa lata później na Mistrzostwach Samary federacji WABBA wywalczył srebrny medal w kategorii zawodników o wzroście powyżej 173 cm. W październiku 2009 wystąpił na Mistrzostwach Moskwy w kulturystyce; wśród mężczyzn o masie ciała przekraczającej 100 kg objął czwarte miejsce. Tego samego miesiąca brał udział w Mistrzostwach Rosji, podczas których występował w tej samej kategorii. Zajął siódmą pozycję. Jesienią 2013 został zwycięzcą Mistrzostw Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego w kulturystyce i fitness. Wyróżniono go dwoma złotymi medalami: w kategorii mężczyzn o wadze powyżej 90 kg oraz w kategorii ogólnej. Obwód bicepsa Kriuczkowa wynosi 55 cm. Jego waga w sezonie zmagań sportowych waha się pomiędzy 100 a 110 kg.

Pracuje jako trener personalny. Posiada tytuł doświadczonego mistrza sportu (КМС, Кандидат в мастера спорта) w kulturystyce. Mieszka w rodzimym Saratowie. Od 28 czerwca 2014 żonaty z Jeleną Kulikową, kulturystką. W 2016 urodził się jego syn, Iljuszka.

Warunki fizyczne 
 Waga w sezonie zmagań sportowych: 100–110 kg
 Obwód bicepsa: 55 cm

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona fanów Igora Kriuczkowa na Facebooku
 Profil Igora Kriuczkowa w bazie MuscleMemory.ru 

Rosyjscy kulturyści
Urodzeni w 1981